Een veiligheidsklep kan zijn:
 Een veiligheidsventiel tegen over- of onderdruk
 Een klep die bekrachtigd wordt door een thermokoppel, zie thermostatische veiligheidsklep